Шумперк:

 Шумперк — город в Чехии, в Оломоуцком крае, в предгорьях Есеников.
 Шумперк — один из 5 районов Оломоуцкого края Чехии.